Mburucuyá (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
 Mburucuyá (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes